Finalen av Copa Libertadores 1997 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan peruanska Sporting Cristal och brasilianska Cruzeiro, där Cruzeiro tog sin andra titel efter att ha vunnit med totalt 1-0.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 1997 på rsssf.com

Sportevenemang i Lima
Sport i Belo Horizonte
1997 i Brasilien
Club Sporting Cristal
Cruzeiro Esporte Clube
Fotbollsåret 1997
1997 i Peru
Lima under 1900-talet
Internationella fotbollstävlingar i Brasilien
Internationella fotbollstävlingar i Peru